Malborghetto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Malborghetto Valbruna, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Malborghetto, Malborghetto Valbruna, ort
 Malborghetto, Rom, ort, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Italienförgreningar